Abgar (dinastia) diversos reis d'Osroene amb la capital a Edessa 
 Abgar I Piqa 94 aC-68 aC
 Abgar II 68-53 aC, Fill de l'anterior
 Abgar III 29 -26 aC
 Abgar IV Sumaqa 26-23 aC
 Abgar V d'Edessa (4 aC-7), primer regnat (13-50 dC) segon regnat
 Abgar VI 71- 91 dC, net de l'anterior 
 Abgar VII 109-116
 Abgar VIII “el Gran” 167-214 es va convertir al cristianisme
 Abgar IX Severus 214-215, fill de l'anterior 
 Abgar X Farhat v.240-244, net de l'anterior